

Петряніно — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Петряніно — присілок, Нікольський район, Вологодська область